Tervo est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jari Tervo (né en 1959), écrivain finlandais
Krista Tervo (né en 1997), athlète finlandais en lancer du marteau
Penna Tervo (1901-1956), homme politique finlandais

Toponyme

Tervo, municipalité de la Savonie du Nord

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois